Димитър Ризов може да се отнася за:

 Димитър Христов Ризов (1862 – 1918), български журналист, общественик, географ и дипломат, родом от Битоля;
 Димитър Атанасов Ризов – Возир (1891 – след 1979), български журналист и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация, родом от Велес;
 Димитър Йорданов Ризов (1900 – 1981), български художник, родом от Велес.